La Guerre des gangs (Milano rovente), un film italien d'Umberto Lenzi sorti en 1973 ;
 La Guerre des gangs (Luca il contrabbandiere), un film italien de Lucio Fulci sorti en 1980 ;
 La Guerre des gangs (紅粉游俠, Gong fen you xia), un film taïwanais de  sorti en 1982 ;
 La Guerre des gangs, un livre-jeu écrit par Jean-Claude Baillon et paru en 1986.
 La guerre des gangs en réalité est un phénomène pénible qui ronge presque tous les pays comme : USA, Chine etc. Et récemment en 2022 en   Haïti la guerre des gangs a causé la mort de plusieurs.

Voir aussi 
 Guerre des gangs à Okinawa (博徒外人部隊, Bakuto gaijin butai), un film japonais de Kinji Fukasaku sorti en 1971.